Воронковская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Воронковская волость (Стародубский уезд) — в составе Брянской губернии, Стародубский уезд
 Воронковская волость (Балтский уезд) — в составе Подольской губернии, Балтский уезд
 Воронковская волость (Переяславский уезд) — в составе Полтавской губернии, Переяславский уезд
 Воронковская волость (Козелецкий уезд) — в составе Черниговской губернии, Козелецкий уезд